Рейс 105 может означать:
 Рейс 105 Аэрофлота
 Рейс 105 Midwest Express Airlines